Radialis ist Teil der Bezeichnung folgender Begriffe:

 Nervus radialis (dt. Speichennerv), Nerv des Armnervengeflechts (Plexus brachialis)
 Arteria radialis (dt. Speichenarterie), beim Menschen die Fortsetzung der Arteria brachialis nach dem Abgang der Arteria ulnaris
 Foveola radialis, eine dreieckige, längliche Vertiefung auf der Daumenseite der Handwurzel
 Musculus extensor carpi radialis longus (dt. langer speichenseitiger Handstrecker), ein an der Speiche gelegener Skelettmuskel des Unterarms
 Musculus extensor carpi radialis brevis (dt. kurzer speichenseitiger Handstrecker), ein an der Speiche gelegener Skelettmuskel des Unterarms
 Musculus flexor carpi radialis (dt. speichenseitiger Handbeuger), Skelettmuskel; gehört zu den Beugern der oberflächlichen Schicht am Unterarm
 Radialiskanal (lat. Canalis nervi radialis), Gefäß-Nerven-Straße am Oberarm
 Radialislähmung (Radialisparese), Schädigung des Nervus radialis
 Radialis-Lappen (auch: Chinesischer Lappen), fasciocutaner Lappen